Bosznia-Hercegovina
 Mravinjac, falu Goražde községben, a Boszniai Drina-menti kantonban

 Horvátország
Mravinjac, falu Dubrovnik községben, Dubrovnik-Neretva megyében